Posey ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Posey, britische Filmproduzentin
 Bill Posey (* 1947), US-amerikanischer Politiker
 Buster Posey (* 1987), US-amerikanischer Baseballspieler
 Francis B. Posey (1848–1915), US-amerikanischer Politiker
 James Posey (* 1977), US-amerikanischer Basketballspieler
 John Posey (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler
 Parker Posey (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin
 Parker McKenna Posey (* 1995), US-amerikanische Schauspielerin
 Sam Posey (* 1944), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Sandy Posey (* 1947), US-amerikanische Country-Sängerin
 Steve Posey (* 1949), US-amerikanischer Kameramann und Regisseur
 Thomas Posey (1750–1818), US-amerikanischer Politiker
 Tyler Posey (* 1991), US-amerikanischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Posey (Arkansas)
 Posey (Illinois)
 Posey (Kalifornien)
 Posey (Texas)
 Posey (West Virginia)
 Posey Mill (Alabama)
 Posey County, Verwaltungsbezirk in Indiana

Sonstiges:
 Posey Range, Gebirge im Viktorialand, Antarktika